Eisenbahn-Zentralamt (EZA, Eisenbahnzentralamt) kann folgendes bedeuten: 

 das Königlich Preußische Eisenbahn-Zentralamt der Preußischen Staatseisenbahnen in Berlin
 das Zentrale Maschinen Konstruktionsamt der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen in München
 die Reichsbahn-Zentralämter (RZA) der Deutschen Reichsbahn in Berlin und München
 die Bundesbahn-Zentralämter (BZA) in Minden (Westf.) und München  
 das Zentrale Forschungsinstitut des Verkehrswesens in Berlin und der VES-M Halle als analoge Institutionen in der DDR